Lilla Fisklösen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Fisklösen, Östergötland, sjö i Finspångs kommun, 
Lilla Fisklösen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Lilla Fisklösen, Dalarna, sjö i Säters kommun,

Se även
Fisklösen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn